

Patronyme 

 Hercule Florence (1804-1879), peintre, inventeur et pionnier de la photographie monégasco-brésilien ;
 Lionel Florence (1958-), parolier français ;
 David Florence (1982-), canoéiste britannique ;
 John John Florence (1992-), surfeur américain.

Toponyme 

 Rivière Florence, affluent québécois de la rivière Bell en Jamésie ;
 Florence, ville canadienne de Nouvelle-Écosse ;
 Florence, ville américaine d’Alabama ;
 Florence, ville américaine d’Arizona ;
 Florence, ville américaine de Caroline du Sud ;
 Florence, ville américaine du Colorado ;
 Florence, ville américaine du Dakota du Sud ;
 Florence, ville américaine d’Illinois ;
 Florence, ville américaine du Kansas ;
 Florence, ville américaine du Kentucky ;
 Florence, village américain du Massachusetts ;
 Florence, ville américaine dans le Minnesota ;
 Florence, ville américaine du Mississippi ;
 Florence, ville américaine de l'État de New York ;
 Florence, ville américaine d’Oregon ;
 Florence, ville américaine du Texas ;
 Florence, ville américaine du Wisconsin ;
 Mont Florence, ville américaine de Californie ;
 Florence, ville italienne de Toscane ;
 ADX Florence, prison fédérale de haute sécurité du Colorado ;
 Florence, station du métro de Los Angeles ;

Prénom 

 Florence, prénom français et anglais.

Pseudonyme 

 Florence (1749-1816), acteur de la Comédie-Française.

Titres 

 Florence (1939), pièce de théâtre de Sacha Guitry ;
 Florence (1960), drame québécois de Marcel Dubé ;
 Florence (1998), chanson de la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cocciante.

Autres 
 Ruini Florence, club italien de volley-ball ;
 Cyclone tropical Florence, ouragans ou tempêtes tropicales de l'Atlantique et du Pacifique ; 
 (3122) Florence (1981), astéroïde géocroiseur.
 Florence, jeu vidéo narratif, développé par le studio Mountains et édité par Annapurna Interactive.